Ollivier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ollivier (1915–1964), französischer Schriftsteller und Historiker 
 Émile Ollivier (1825–1913), französischer Politiker
 Émile Ollivier (Schriftsteller) (1940–2002), haitianisch-kanadischer Schriftsteller
 Jean Ollivier (1925–2005), französischer Comicautor, Schöpfer der Comicserie Loup Noir
 Mathilde Ollivier (* 1994), französische Schauspielerin und Model
 Mikaël Ollivier (* 1968), französischer Schriftsteller
 Valère Ollivier (1921–1958), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Olivier